Saint-André-sur-Vieux-Jonc é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-André-sur-Vieux-Jonc apresentava uma população de 973 habitantes, distribuídos por 407 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain